Bariéra je obecné pojmenování pro nějakou obtížnou překážku, hráz, hrazení, zábranu, mez, hranici, předěl, a to jak v konkrétních, tak i přenesených významech.

ve sportu
 mantinel (hrazení) kolem hřiště oddělující diváky od sportovců a rozhodčích
 bariéra (ekologie) – přírodní podmínky bránící nějakému přírodnímu druhu v dalším šíření nebo bariéra izolující dva vznikající druhy při speciaci
 bariéra (jezdectví) – kláda umístěná v hácích na stojanech tvořící překážku přes kterou kůň skáče. Bariéra může též ležet na zemi a částečně nahrazovat kavaletu, nebo diktovat koni místo odskoku či doskoku.

společenské významy
 celní bariéra – ekonomický a politický pojem
 bariéra předsudků – psychologický význam
 bezpečnostní bariéra – vojenskopolitický pojem

přírodní nebo terénní překážka
 ledová bariéra – jev vznikající na zamrzlé řece
 ledovcová bariéra – geologický jev
 bariéra (vojenství) – přirozená nebo i umělá překážka v terénu (např. vodní plocha, pohoří, propast, hluboké údolí apod.)
 izraelská bezpečnostní bariéra – síť plotů a zdí mezi Izraelem a Západním břehem Jordánu

ve fyzice
 fotoelektrická bariéra – fyzikální jev
 potenciálová bariéra – odborný pojem týkající se rozložení potenciálu
 zvuková bariéra – rychlý vzrůst odporu vzduchu v souvislosti s dosažením rychlosti zvuku

v matematice
 Kunenova bariéra – speciální tvrzení teorie množin

v informatice
 bariéra (informatika) – metoda synchronizace paralelně běžících procesů nebo vláken

konkrétní přírodní útvary
 Belizský bariérový útes – součást Mezoamerického korálového útesu, druhého největšího korálového útesu světa
 Velký bariérový útes – největší a nejdelší korálový útes světa severovýchodně od Austrálie

Externí odkazy